Der Schiffbruch steht für:
 Der Schiffbruch (Goya), Gemälde von Francisco de Goya (1793/1794)
 Der Schiffbruch, Alternativtitel von Der Navigator, US-amerikanischer Film von Buster Keaton und Donald Crisp (1927)

Siehe auch: